Villada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar